US Open 2001 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2001 (tennis, mannen)
 US Open 2001 (tennis, vrouwen)
 US Open 2001 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2001 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2001 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2001 (golf) - een golftoernooi